Sesto, een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol. 
 Sesto Calende, een plaats in de Italiaanse regio Lombardije, in de provincie Varese.
 Sesto Campano, een gemeente in de Italiaanse regio Molise. 
 Sesto Fiorentino, een gelegen in de Italiaanse regio Toscane, in de provincie Florence.
 Sesto San Giovanni, een gemeente in de Italiaanse regio Lombardije.
 Sesto ed Uniti, een gemeente in de Italiaanse regio Lombardije, in de provincie Cremona.